Шорж:

 Шорж — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Шорж — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.